|-
|(67251)||2000 EB103|| align=right|15,2|| align=right|2,728|| align=right|0,064|| align=right|7,08|| align=right|4,505||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67252)||2000 ET104|| align=right|15,7|| align=right|2,386|| align=right|0,088|| align=right|6,09|| align=right|3,684||MBA||14. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67253)||2000 EA106|| align=right|14,4|| align=right|2,693|| align=right|0,109|| align=right|15,65|| align=right|4,419||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(67254)||2000 EV108|| align=right|14,4|| align=right|2,997|| align=right|0,255|| align=right|1,72|| align=right|5,189||MBA||8. marec 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(67255)||2000 ET109|| align=right|12,4|| align=right|3,104|| align=right|0,240|| align=right|15,27|| align=right|5,467||MBA||8. marec 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(67256)||2000 EA113|| align=right|15,6|| align=right|2,312|| align=right|0,142|| align=right|2,26|| align=right|3,515||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67257)||2000 EY117|| align=right|14,9|| align=right|2,563|| align=right|0,079|| align=right|11,71|| align=right|4,102||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(67258)||2000 EX119|| align=right|13,2|| align=right|3,200|| align=right|0,083|| align=right|11,30|| align=right|5,723||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(67259)||2000 EA121|| align=right|14,0|| align=right|3,177|| align=right|0,087|| align=right|15,14|| align=right|5,662||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(67260)||2000 EJ127|| align=right|14,7|| align=right|2,850|| align=right|0,056|| align=right|7,33|| align=right|4,811||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(67261)||2000 EO127|| align=right|13,8|| align=right|3,123|| align=right|0,208|| align=right|26,81|| align=right|5,517||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(67262)||2000 EU136|| align=right|14,9|| align=right|2,534|| align=right|0,060|| align=right|3,04|| align=right|4,034||MBA||12. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67263)||2000 ER150|| align=right|14,9|| align=right|2,876|| align=right|0,033|| align=right|1,55|| align=right|4,876||MBA||5. marec 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(67264)||2000 EM153|| align=right|15,5|| align=right|2,395|| align=right|0,130|| align=right|4,65|| align=right|3,706||MBA||6. marec 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(67265)||2000 EX158|| align=right|16,5|| align=right|2,201|| align=right|0,117|| align=right|7,22|| align=right|3,266||MBA||12. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(67266)||2000 EC163|| align=right|16,6|| align=right|2,221|| align=right|0,054|| align=right|4,26|| align=right|3,310||MBA||3. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67267)||2000 EE183|| align=right|13,3|| align=right|3,155|| align=right|0,234|| align=right|24,01|| align=right|5,602||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67268)||2000 EC184|| align=right|15,7|| align=right|2,842|| align=right|0,106|| align=right|10,19|| align=right|4,791||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67269)||2000 FF5|| align=right|14,6|| align=right|2,462|| align=right|0,123|| align=right|14,08|| align=right|3,862||MBA||29. marec 2000||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(67270)||2000 FJ12|| align=right|13,7|| align=right|3,151|| align=right|0,185|| align=right|18,13|| align=right|5,593||MBA||28. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67271)||2000 FW19|| align=right|13,2|| align=right|3,087|| align=right|0,076|| align=right|10,59|| align=right|5,424||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67272)||2000 FQ27|| align=right|14,1|| align=right|2,914|| align=right|0,011|| align=right|1,32|| align=right|4,975||MBA||27. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(67273)||2000 FZ32|| align=right|14,3|| align=right|2,574|| align=right|0,177|| align=right|14,41|| align=right|4,129||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67274)||2000 FA41|| align=right|14,3|| align=right|2,713|| align=right|0,186|| align=right|5,41|| align=right|4,467||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67275)||2000 FU41|| align=right|15,1|| align=right|2,529|| align=right|0,116|| align=right|3,03|| align=right|4,021||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67276)||2000 FJ42|| align=right|15,7|| align=right|2,735|| align=right|0,097|| align=right|5,30|| align=right|4,521||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67277)||2000 FT43|| align=right|15,7|| align=right|2,598|| align=right|0,137|| align=right|3,55|| align=right|4,187||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67278)||2000 FF44|| align=right|16,0|| align=right|2,193|| align=right|0,076|| align=right|5,29|| align=right|3,248||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67279)||2000 FD45|| align=right|17,1|| align=right|2,213|| align=right|0,204|| align=right|1,82|| align=right|3,292||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67280)||2000 FL48|| align=right|15,5|| align=right|2,670|| align=right|0,142|| align=right|15,38|| align=right|4,362||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67281)||2000 FV60|| align=right|16,4|| align=right|2,399|| align=right|0,103|| align=right|7,75|| align=right|3,715||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67282)||2000 FR65|| align=right|13,3|| align=right|3,106|| align=right|0,236|| align=right|16,32|| align=right|5,473||MBA||27. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(67283)||2000 GN|| align=right|16,0|| align=right|2,335|| align=right|0,208|| align=right|4,44|| align=right|3,568||MBA||2. april 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(67284)||2000 GD1|| align=right|15,7|| align=right|1,866|| align=right|0,121|| align=right|26,82|| align=right|2,548||MBA||2. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67285)||2000 GH2|| align=right|15,5|| align=right|2,905|| align=right|0,068|| align=right|2,70|| align=right|4,950||MBA||5. april 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(67286)||2000 GT7|| align=right|15,9|| align=right|2,316|| align=right|0,242|| align=right|10,36|| align=right|3,524||MBA||4. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67287)||2000 GP23|| align=right|16,1|| align=right|2,365|| align=right|0,053|| align=right|7,13|| align=right|3,636||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67288)||2000 GN42|| align=right|14,8|| align=right|2,708|| align=right|0,108|| align=right|11,25|| align=right|4,456||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67289)||2000 GQ47|| align=right|16,5|| align=right|2,328|| align=right|0,139|| align=right|9,09|| align=right|3,550||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67290)||2000 GD54|| align=right|16,4|| align=right|2,800|| align=right|0,085|| align=right|2,02|| align=right|4,683||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67291)||2000 GN65|| align=right|14,1|| align=right|3,139|| align=right|0,128|| align=right|2,25|| align=right|5,561||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67292)||2000 GR65|| align=right|14,6|| align=right|2,632|| align=right|0,159|| align=right|12,32|| align=right|4,268||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67293)||2000 GE66|| align=right|14,2|| align=right|3,117|| align=right|0,080|| align=right|9,63|| align=right|5,503||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67294)||2000 GB74|| align=right|15,5|| align=right|2,312|| align=right|0,123|| align=right|3,56|| align=right|3,516||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67295)||2000 GK77|| align=right|16,8|| align=right|2,217|| align=right|0,038|| align=right|7,26|| align=right|3,301||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67296)||2000 GA80|| align=right|15,0|| align=right|2,544|| align=right|0,164|| align=right|13,67|| align=right|4,058||MBA||13. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67297)||2000 GM89|| align=right|15,9|| align=right|2,355|| align=right|0,200|| align=right|5,99|| align=right|3,613||MBA||4. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67298)||2000 GD91|| align=right|14,6|| align=right|2,962|| align=right|0,038|| align=right|11,30|| align=right|5,097||MBA||4. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67299)||2000 GS95|| align=right|14,9|| align=right|2,577|| align=right|0,278|| align=right|4,71|| align=right|4,135||MBA||6. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67300)||2000 GA99|| align=right|16,0|| align=right|2,353|| align=right|0,059|| align=right|5,82|| align=right|3,609||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67301)||2000 GR114|| align=right|16,5|| align=right|2,268|| align=right|0,041|| align=right|10,19|| align=right|3,416||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67302)||2000 GU132|| align=right|15,8|| align=right|1,980|| align=right|0,074|| align=right|21,98|| align=right|2,786||MBA||8. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67303)||2000 GR141|| align=right|14,9|| align=right|2,575|| align=right|0,159|| align=right|15,30|| align=right|4,131||MBA||7. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(67304)||2000 GZ157|| align=right|13,8|| align=right|3,156|| align=right|0,260|| align=right|5,19|| align=right|5,607||MBA||7. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(67305)||2000 GD159|| align=right|14,8|| align=right|2,736|| align=right|0,157|| align=right|15,35|| align=right|4,525||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67306)||2000 GP163|| align=right|14,6|| align=right|3,044|| align=right|0,063|| align=right|10,98|| align=right|5,311||MBA||10. april 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(67307)||2000 GA184|| align=right|14,8|| align=right|2,615|| align=right|0,141|| align=right|2,54|| align=right|4,229||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|67308 Öveges||2000 HD|| align=right|13,4|| align=right|2,999|| align=right|0,099|| align=right|9,57|| align=right|5,192||MBA||21. april 2000||Piszkesteto||Krisztián Sárneczky; L. Kiss
|-
|(67309)||2000 HO2|| align=right|16,7|| align=right|2,180|| align=right|0,193|| align=right|3,00|| align=right|3,218||MBA||25. april 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(67310)||2000 HO9|| align=right|15,9|| align=right|2,576|| align=right|0,133|| align=right|9,64|| align=right|4,134||MBA||27. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67311)||2000 HF12|| align=right|15,2|| align=right|2,564|| align=right|0,119|| align=right|9,63|| align=right|4,104||MBA||28. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67312)||2000 HN15|| align=right|14,5|| align=right|2,740|| align=right|0,110|| align=right|16,04|| align=right|4,535||MBA||28. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67313)||2000 HG16|| align=right|15,9|| align=right|2,752|| align=right|0,031|| align=right|6,34|| align=right|4,564||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67314)||2000 HX23|| align=right|15,9|| align=right|2,317|| align=right|0,232|| align=right|6,98|| align=right|3,526||MBA||27. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(67315)||2000 HR32|| align=right|15,9|| align=right|2,859|| align=right|0,035|| align=right|0,80|| align=right|4,833||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67316)||2000 HU37|| align=right|14,7|| align=right|2,905|| align=right|0,041|| align=right|13,03|| align=right|4,951||MBA||30. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67317)||2000 HE43|| align=right|15,9|| align=right|2,541|| align=right|0,053|| align=right|7,86|| align=right|4,049||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67318)||2000 HT50|| align=right|15,4|| align=right|2,519|| align=right|0,067|| align=right|3,85|| align=right|3,998||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67319)||2000 HC57|| align=right|15,9|| align=right|2,421|| align=right|0,123|| align=right|4,77|| align=right|3,767||MBA||24. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(67320)||2000 HR60|| align=right|16,7|| align=right|2,314|| align=right|0,145|| align=right|5,03|| align=right|3,519||MBA||25. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(67321)||2000 HN61|| align=right|16,6|| align=right|2,327|| align=right|0,058|| align=right|3,96|| align=right|3,549||MBA||25. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(67322)||2000 HN62|| align=right|15,6|| align=right|3,110|| align=right|0,101|| align=right|0,94|| align=right|5,484||MBA||25. april 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(67323)||2000 HX65|| align=right|16,9|| align=right|2,247|| align=right|0,075|| align=right|5,73|| align=right|3,368||MBA||26. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(67324)||2000 HC69|| align=right|15,6|| align=right|2,969|| align=right|0,083|| align=right|4,07|| align=right|5,114||MBA||24. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(67325)||2000 HU69|| align=right|15,9|| align=right|2,375|| align=right|0,094|| align=right|6,19|| align=right|3,659||MBA||26. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(67326)||2000 HX73|| align=right|16,0|| align=right|2,523|| align=right|0,096|| align=right|16,21|| align=right|4,008||MBA||27. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(67327)||2000 HD76|| align=right|14,8|| align=right|2,330|| align=right|0,137|| align=right|6,61|| align=right|3,555||MBA||27. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67328)||2000 HK77|| align=right|14,8|| align=right|2,604|| align=right|0,134|| align=right|14,48|| align=right|4,201||MBA||28. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(67329)||2000 HV77|| align=right|15,8|| align=right|2,616|| align=right|0,171|| align=right|15,45|| align=right|4,231||MBA||28. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(67330)||2000 HE79|| align=right|15,3|| align=right|2,438|| align=right|0,053|| align=right|15,15|| align=right|3,806||MBA||28. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(67331)||2000 HN79|| align=right|16,9|| align=right|2,232|| align=right|0,042|| align=right|6,76|| align=right|3,333||MBA||28. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67332)||2000 HF81|| align=right|15,2|| align=right|1,967|| align=right|0,123|| align=right|24,19|| align=right|2,758||MBA||28. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(67333)||2000 HG103|| align=right|14,1|| align=right|2,885|| align=right|0,188|| align=right|7,98|| align=right|4,899||MBA||27. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(67334)||2000 JZ2|| align=right|14,8|| align=right|2,685|| align=right|0,136|| align=right|11,57|| align=right|4,398||MBA||3. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67335)||2000 JC6|| align=right|15,9|| align=right|1,871|| align=right|0,088|| align=right|27,47|| align=right|2,558||MBA||2. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67336)||2000 JG9|| align=right|17,0|| align=right|2,278|| align=right|0,164|| align=right|2,85|| align=right|3,437||MBA||3. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67337)||2000 JJ11|| align=right|14,9|| align=right|2,778|| align=right|0,084|| align=right|9,11|| align=right|4,628||MBA||3. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67338)||2000 JH12|| align=right|15,7|| align=right|2,409|| align=right|0,162|| align=right|4,21|| align=right|3,739||MBA||5. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67339)||2000 JL16|| align=right|15,6|| align=right|2,327|| align=right|0,115|| align=right|6,96|| align=right|3,548||MBA||5. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67340)||2000 JJ21|| align=right|13,0|| align=right|3,985|| align=right|0,185|| align=right|7,46|| align=right|7,954||HLD||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67341)||2000 JR21|| align=right|14,7|| align=right|2,779|| align=right|0,046|| align=right|3,40|| align=right|4,631||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67342)||2000 JA24|| align=right|13,6|| align=right|3,112|| align=right|0,055|| align=right|7,70|| align=right|5,489||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67343)||2000 JL24|| align=right|14,5|| align=right|2,381|| align=right|0,210|| align=right|13,11|| align=right|3,673||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67344)||2000 JD40|| align=right|14,8|| align=right|2,572|| align=right|0,111|| align=right|5,88|| align=right|4,125||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67345)||2000 JR48|| align=right|15,9|| align=right|2,376|| align=right|0,120|| align=right|6,59|| align=right|3,662||MBA||9. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67346)||2000 JB54|| align=right|15,0|| align=right|2,409|| align=right|0,206|| align=right|10,13|| align=right|3,738||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67347)||2000 JQ62|| align=right|14,2|| align=right|2,633|| align=right|0,214|| align=right|11,13|| align=right|4,271||MBA||9. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67348)||2000 JP65|| align=right|14,7|| align=right|2,850|| align=right|0,088|| align=right|14,72|| align=right|4,811||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67349)||2000 JF66|| align=right|14,3|| align=right|2,754|| align=right|0,139|| align=right|10,06|| align=right|4,569||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67350)||2000 JW66|| align=right|14,8|| align=right|2,966|| align=right|0,095|| align=right|10,29|| align=right|5,108||MBA||1. maj 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(67351)||2000 JQ79|| align=right|15,9|| align=right|2,616|| align=right|0,061|| align=right|3,67|| align=right|4,229||MBA||5. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67352)||2000 JN80|| align=right|16,3|| align=right|2,361|| align=right|0,158|| align=right|3,18|| align=right|3,628||MBA||2. maj 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(67353)||2000 JW82|| align=right|16,2|| align=right|2,832|| align=right|0,056|| align=right|12,50|| align=right|4,766||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67354)||2000 KM1|| align=right|14,5|| align=right|2,396|| align=right|0,223|| align=right|24,88|| align=right|3,708||MBA||26. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67355)||2000 KM4|| align=right|16,4|| align=right|2,383|| align=right|0,179|| align=right|1,23|| align=right|3,678||MBA||28. maj 2000||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(67356)||2000 KD12|| align=right|14,8|| align=right|3,034|| align=right|0,088|| align=right|9,13|| align=right|5,283||MBA||28. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67357)||2000 KS15|| align=right|14,9|| align=right|2,949|| align=right|0,027|| align=right|3,23|| align=right|5,064||MBA||28. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67358)||2000 KU31|| align=right|15,2|| align=right|3,137|| align=right|0,132|| align=right|1,00|| align=right|5,555||MBA||28. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67359)||2000 KU37|| align=right|15,9|| align=right|2,970|| align=right|0,072|| align=right|3,77|| align=right|5,117||MBA||24. maj 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(67360)||2000 KU40|| align=right|15,3|| align=right|3,148|| align=right|0,127|| align=right|0,63|| align=right|5,585||MBA||30. maj 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(67361)||2000 KQ42|| align=right|16,7|| align=right|2,238|| align=right|0,226|| align=right|6,48|| align=right|3,347||MBA||31. maj 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(67362)||2000 KV70|| align=right|14,9|| align=right|2,661|| align=right|0,121|| align=right|13,49|| align=right|4,341||MBA||28. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67363)||2000 KG71|| align=right|14,7|| align=right|3,061|| align=right|0,154|| align=right|2,79|| align=right|5,355||MBA||28. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67364)||2000 KQ71|| align=right|14,6|| align=right|3,169|| align=right|0,057|| align=right|13,83|| align=right|5,640||MBA||28. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67365)||2000 LA23|| align=right|16,7|| align=right|2,343|| align=right|0,126|| align=right|6,37|| align=right|3,585||MBA||6. junij 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(67366)||2000 LV23|| align=right|15,1|| align=right|1,925|| align=right|0,050|| align=right|20,18|| align=right|2,671||MBA||8. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67367)||2000 LY27|| align=right|17,2|| align=right|1,309|| align=right|0,213|| align=right|9,03|| align=right|1,498||AMR PHA||7. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67368)||2000 LH33|| align=right|12,8|| align=right|3,972|| align=right|0,266|| align=right|9,09|| align=right|7,914||HLD||4. junij 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(67369)||2000 MF2|| align=right|15,3|| align=right|2,569|| align=right|0,145|| align=right|3,81|| align=right|4,118||MBA||29. junij 2000||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(67370)||2000 NX2|| align=right|13,6|| align=right|2,717|| align=right|0,242|| align=right|32,62|| align=right|4,478||MBA||3. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67371)||2000 NM5|| align=right|15,3|| align=right|2,303|| align=right|0,260|| align=right|10,00|| align=right|3,495||MBA||7. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67372)||2000 NU12|| align=right|14,3|| align=right|2,366|| align=right|0,278|| align=right|23,02|| align=right|3,640||MBA||5. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(67373)||2000 NS13|| align=right|15,1|| align=right|2,140|| align=right|0,133|| align=right|4,95|| align=right|3,130||MBA||5. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(67374)||2000 NE14|| align=right|17,0|| align=right|2,340|| align=right|0,223|| align=right|2,98|| align=right|3,580||MBA||5. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(67375)||2000 NQ19|| align=right|15,3|| align=right|2,603|| align=right|0,254|| align=right|5,58|| align=right|4,199||MBA||5. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(67376)||2000 NP28|| align=right|16,5|| align=right|2,225|| align=right|0,121|| align=right|2,62|| align=right|3,319||MBA||3. julij 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(67377)||2000 OW1|| align=right|14,4|| align=right|3,098|| align=right|0,067|| align=right|8,46|| align=right|5,451||MBA||26. julij 2000||Farpoint||Farpoint
|-
|(67378)||2000 OC3|| align=right|15,9|| align=right|1,987|| align=right|0,045|| align=right|19,33|| align=right|2,800||MBA||29. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67379)||2000 OB6|| align=right|14,4|| align=right|3,067|| align=right|0,146|| align=right|13,13|| align=right|5,371||MBA||24. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67380)||2000 OO6|| align=right|16,1|| align=right|2,219|| align=right|0,166|| align=right|6,05|| align=right|3,306||MBA||29. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67381)||2000 OL8|| align=right|19,9|| align=right|1,321|| align=right|0,543|| align=right|10,67|| align=right|1,517||APL PHA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67382)||2000 OO15|| align=right|13,7|| align=right|3,071|| align=right|0,147|| align=right|13,55|| align=right|5,382||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67383)||2000 OQ15|| align=right|16,3|| align=right|2,202|| align=right|0,204|| align=right|5,31|| align=right|3,268||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67384)||2000 OK17|| align=right|14,6|| align=right|3,071|| align=right|0,121|| align=right|11,90|| align=right|5,382||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67385)||2000 OU21|| align=right|14,9|| align=right|2,306|| align=right|0,204|| align=right|24,92|| align=right|3,501||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67386)||2000 OO43|| align=right|15,7|| align=right|2,227|| align=right|0,161|| align=right|5,20|| align=right|3,322||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67387)||2000 OS44|| align=right|15,9|| align=right|2,256|| align=right|0,185|| align=right|7,80|| align=right|3,387||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67388)||2000 OZ44|| align=right|15,5|| align=right|2,441|| align=right|0,171|| align=right|15,08|| align=right|3,814||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67389)||2000 OW45|| align=right|15,3|| align=right|1,956|| align=right|0,072|| align=right|23,17|| align=right|2,735||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67390)||2000 OU47|| align=right|15,6|| align=right|2,222|| align=right|0,172|| align=right|6,06|| align=right|3,312||MBA||31. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67391)||2000 OE48|| align=right|16,1|| align=right|2,173|| align=right|0,191|| align=right|3,60|| align=right|3,202||MBA||31. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67392)||2000 OW57|| align=right|16,2|| align=right|2,314|| align=right|0,139|| align=right|7,04|| align=right|3,520||MBA||29. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(67393)||2000 OX58|| align=right|14,8|| align=right|3,207|| align=right|0,186|| align=right|0,72|| align=right|5,741||MBA||29. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(67394)||2000 OE61|| align=right|16,1|| align=right|2,179|| align=right|0,199|| align=right|3,84|| align=right|3,215||MBA||31. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67395)||2000 PR|| align=right|16,1|| align=right|2,194|| align=right|0,219|| align=right|3,50|| align=right|3,248||MBA||1. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67396)||2000 PV2|| align=right|16,6|| align=right|2,291|| align=right|0,172|| align=right|3,56|| align=right|3,466||MBA||2. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67397)||2000 PR4|| align=right|15,3|| align=right|2,372|| align=right|0,118|| align=right|5,58|| align=right|3,651||MBA||3. avgust 2000||Bisei SG Center||BATTeRS
|-
|(67398)||2000 PA6|| align=right|14,7|| align=right|3,162|| align=right|0,059|| align=right|10,37|| align=right|5,621||MBA||5. avgust 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(67399)||2000 PJ6|| align=right|18,4|| align=right|1,302|| align=right|0,347|| align=right|14,70|| align=right|1,485||APL||3. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67400)||2000 PW9|| align=right|15,3|| align=right|2,348|| align=right|0,145|| align=right|7,79|| align=right|3,598||MBA||1. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67401)||2000 PS21|| align=right|15,4|| align=right|2,705|| align=right|0,095|| align=right|4,92|| align=right|4,449||MBA||1. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67402)||2000 PK24|| align=right|16,3|| align=right|2,227|| align=right|0,223|| align=right|6,13|| align=right|3,323||MBA||2. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67403)||2000 PB25|| align=right|15,8|| align=right|2,181|| align=right|0,084|| align=right|5,41|| align=right|3,221||MBA||3. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67404)||2000 PG26|| align=right|14,7|| align=right|1,965|| align=right|0,097|| align=right|17,22|| align=right|2,753||MBA||5. avgust 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(67405)||2000 QC3|| align=right|16,6|| align=right|2,122|| align=right|0,125|| align=right|2,97|| align=right|3,090||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67406)||2000 QK3|| align=right|16,7|| align=right|2,157|| align=right|0,141|| align=right|2,95|| align=right|3,168||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67407)||2000 QG4|| align=right|16,6|| align=right|2,280|| align=right|0,152|| align=right|12,57|| align=right|3,441||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67408)||2000 QS4|| align=right|15,8|| align=right|2,201|| align=right|0,039|| align=right|1,41|| align=right|3,265||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67409)||2000 QC5|| align=right|17,3|| align=right|2,199|| align=right|0,107|| align=right|4,56|| align=right|3,260||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67410)||2000 QS19|| align=right|16,5|| align=right|2,186|| align=right|0,085|| align=right|4,53|| align=right|3,232||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67411)||2000 QJ26|| align=right|16,3|| align=right|2,286|| align=right|0,174|| align=right|5,61|| align=right|3,456||MBA||26. avgust 2000||Ondřejov||P. Kušnirák; P. Pravec
|-
|(67412)||2000 QF36|| align=right|15,8|| align=right|2,246|| align=right|0,053|| align=right|7,21|| align=right|3,366||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67413)||2000 QK50|| align=right|14,5|| align=right|3,060|| align=right|0,100|| align=right|9,39|| align=right|5,351||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67414)||2000 QQ60|| align=right|15,3|| align=right|2,697|| align=right|0,053|| align=right|3,62|| align=right|4,428||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67415)||2000 QY62|| align=right|15,3|| align=right|2,483|| align=right|0,039|| align=right|7,10|| align=right|3,913||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67416)||2000 QW64|| align=right|15,6|| align=right|2,173|| align=right|0,020|| align=right|5,94|| align=right|3,203||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67417)||2000 QF65|| align=right|15,7|| align=right|2,394|| align=right|0,084|| align=right|7,16|| align=right|3,704||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67418)||2000 QS68|| align=right|16,0|| align=right|2,168|| align=right|0,064|| align=right|4,37|| align=right|3,191||MBA||29. avgust 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(67419)||2000 QE76|| align=right|15,6|| align=right|2,368|| align=right|0,065|| align=right|6,14|| align=right|3,643||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67420)||2000 QU76|| align=right|16,5|| align=right|2,195|| align=right|0,066|| align=right|2,83|| align=right|3,251||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67421)||2000 QX76|| align=right|15,9|| align=right|2,357|| align=right|0,047|| align=right|9,51|| align=right|3,619||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67422)||2000 QZ83|| align=right|16,1|| align=right|2,304|| align=right|0,162|| align=right|7,56|| align=right|3,496||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67423)||2000 QN88|| align=right|15,4|| align=right|2,388|| align=right|0,053|| align=right|7,47|| align=right|3,689||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67424)||2000 QF92|| align=right|15,5|| align=right|2,193|| align=right|0,152|| align=right|7,02|| align=right|3,248||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67425)||2000 QK92|| align=right|16,5|| align=right|2,324|| align=right|0,155|| align=right|4,58|| align=right|3,542||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67426)||2000 QA98|| align=right|16,2|| align=right|2,232|| align=right|0,207|| align=right|4,77|| align=right|3,334||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67427)||2000 QU100|| align=right|15,9|| align=right|2,192|| align=right|0,139|| align=right|4,61|| align=right|3,244||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67428)||2000 QA103|| align=right|14,6|| align=right|2,337|| align=right|0,080|| align=right|7,16|| align=right|3,573||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67429)||2000 QJ105|| align=right|15,6|| align=right|2,203|| align=right|0,195|| align=right|6,67|| align=right|3,270||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67430)||2000 QL105|| align=right|15,7|| align=right|2,194|| align=right|0,171|| align=right|5,65|| align=right|3,249||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67431)||2000 QS108|| align=right|16,5|| align=right|2,375|| align=right|0,179|| align=right|3,18|| align=right|3,659||MBA||29. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67432)||2000 QN112|| align=right|17,5|| align=right|2,140|| align=right|0,147|| align=right|2,05|| align=right|3,130||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67433)||2000 QZ112|| align=right|15,5|| align=right|2,580|| align=right|0,067|| align=right|5,55|| align=right|4,143||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67434)||2000 QZ119|| align=right|16,8|| align=right|2,167|| align=right|0,195|| align=right|3,53|| align=right|3,190||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67435)||2000 QH121|| align=right|15,5|| align=right|2,197|| align=right|0,041|| align=right|4,45|| align=right|3,256||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67436)||2000 QP121|| align=right|15,6|| align=right|2,273|| align=right|0,090|| align=right|5,17|| align=right|3,426||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67437)||2000 QL122|| align=right|14,1|| align=right|3,072|| align=right|0,111|| align=right|11,39|| align=right|5,383||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67438)||2000 QU123|| align=right|14,5|| align=right|2,589|| align=right|0,037|| align=right|21,71|| align=right|4,166||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67439)||2000 QG126|| align=right|15,8|| align=right|2,171|| align=right|0,189|| align=right|3,04|| align=right|3,199||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67440)||2000 QD137|| align=right|16,1|| align=right|2,301|| align=right|0,195|| align=right|3,31|| align=right|3,489||MBA||29. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67441)||2000 QU139|| align=right|16,1|| align=right|2,276|| align=right|0,145|| align=right|7,35|| align=right|3,433||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67442)||2000 QF149|| align=right|15,8|| align=right|2,745|| align=right|0,084|| align=right|2,21|| align=right|4,547||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67443)||2000 QH149|| align=right|16,5|| align=right|2,182|| align=right|0,118|| align=right|1,99|| align=right|3,222||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67444)||2000 QM149|| align=right|17,0|| align=right|2,373|| align=right|0,239|| align=right|3,21|| align=right|3,655||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67445)||2000 QX149|| align=right|15,2|| align=right|3,070|| align=right|0,071|| align=right|9,34|| align=right|5,378||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67446)||2000 QF151|| align=right|14,9|| align=right|2,372|| align=right|0,092|| align=right|7,94|| align=right|3,653||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67447)||2000 QJ151|| align=right|14,9|| align=right|2,295|| align=right|0,181|| align=right|4,16|| align=right|3,476||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67448)||2000 QC156|| align=right|16,0|| align=right|2,367|| align=right|0,095|| align=right|6,15|| align=right|3,640||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67449)||2000 QQ166|| align=right|15,6|| align=right|2,408|| align=right|0,077|| align=right|8,64|| align=right|3,735||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67450)||2000 QN167|| align=right|16,8|| align=right|2,186|| align=right|0,069|| align=right|3,29|| align=right|3,232||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67451)||2000 QR168|| align=right|13,9|| align=right|2,708|| align=right|0,139|| align=right|12,01|| align=right|4,456||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67452)||2000 QG170|| align=right|15,8|| align=right|2,198|| align=right|0,108|| align=right|2,78|| align=right|3,259||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67453)||2000 QB172|| align=right|15,0|| align=right|2,530|| align=right|0,209|| align=right|4,51|| align=right|4,024||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67454)||2000 QU174|| align=right|15,9|| align=right|2,320|| align=right|0,160|| align=right|4,84|| align=right|3,532||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67455)||2000 QR176|| align=right|16,0|| align=right|2,168|| align=right|0,049|| align=right|3,12|| align=right|3,191||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67456)||2000 QT179|| align=right|15,9|| align=right|2,295|| align=right|0,065|| align=right|6,67|| align=right|3,476||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67457)||2000 QA181|| align=right|16,2|| align=right|2,290|| align=right|0,143|| align=right|5,23|| align=right|3,464||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67458)||2000 QB181|| align=right|15,0|| align=right|2,312|| align=right|0,168|| align=right|4,53|| align=right|3,514||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67459)||2000 QJ181|| align=right|14,5|| align=right|2,461|| align=right|0,182|| align=right|3,65|| align=right|3,860||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67460)||2000 QS181|| align=right|15,8|| align=right|2,405|| align=right|0,194|| align=right|1,72|| align=right|3,730||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67461)||2000 QY181|| align=right|13,9|| align=right|2,325|| align=right|0,108|| align=right|6,16|| align=right|3,544||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67462)||2000 QW186|| align=right|16,0|| align=right|2,413|| align=right|0,140|| align=right|7,23|| align=right|3,747||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67463)||2000 QM204|| align=right|15,1|| align=right|2,898|| align=right|0,018|| align=right|3,22|| align=right|4,932||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67464)||2000 QX208|| align=right|15,5|| align=right|2,817|| align=right|0,064|| align=right|4,04|| align=right|4,727||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67465)||2000 QL209|| align=right|17,1|| align=right|2,208|| align=right|0,206|| align=right|1,14|| align=right|3,281||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67466)||2000 QJ217|| align=right|14,2|| align=right|2,481|| align=right|0,154|| align=right|4,09|| align=right|3,908||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67467)||2000 QZ228|| align=right|17,8|| align=right|2,140|| align=right|0,094|| align=right|5,04|| align=right|3,130||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67468)||2000 QY229|| align=right|15,0|| align=right|3,102|| align=right|0,083|| align=right|9,73|| align=right|5,463||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67469)||2000 RX|| align=right|16,2|| align=right|2,218|| align=right|0,090|| align=right|3,80|| align=right|3,302||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67470)||2000 RQ3|| align=right|16,2|| align=right|2,640|| align=right|0,305|| align=right|3,94|| align=right|4,289||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67471)||2000 RL4|| align=right|14,8|| align=right|2,351|| align=right|0,128|| align=right|5,87|| align=right|3,603||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67472)||2000 RD6|| align=right|15,7|| align=right|2,252|| align=right|0,115|| align=right|4,85|| align=right|3,378||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67473)||2000 RH6|| align=right|17,1|| align=right|2,184|| align=right|0,243|| align=right|4,17|| align=right|3,227||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67474)||2000 RL7|| align=right|16,6|| align=right|2,207|| align=right|0,204|| align=right|5,97|| align=right|3,279||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67475)||2000 RY7|| align=right|15,2|| align=right|2,292|| align=right|0,048|| align=right|6,61|| align=right|3,470||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67476)||2000 RM9|| align=right|14,3|| align=right|2,474|| align=right|0,168|| align=right|5,29|| align=right|3,891||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67477)||2000 RF10|| align=right|16,1|| align=right|2,300|| align=right|0,182|| align=right|6,15|| align=right|3,488||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67478)||2000 RR10|| align=right|15,9|| align=right|2,223|| align=right|0,247|| align=right|4,79|| align=right|3,314||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67479)||2000 RM11|| align=right|16,0|| align=right|2,396|| align=right|0,135|| align=right|6,38|| align=right|3,709||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67480)||2000 RP11|| align=right|14,8|| align=right|2,291|| align=right|0,131|| align=right|7,76|| align=right|3,467||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67481)||2000 RQ11|| align=right|15,5|| align=right|2,305|| align=right|0,101|| align=right|7,81|| align=right|3,500||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67482)||2000 RC13|| align=right|15,4|| align=right|2,972|| align=right|0,104|| align=right|9,21|| align=right|5,124||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67483)||2000 RC14|| align=right|15,7|| align=right|2,323|| align=right|0,088|| align=right|6,61|| align=right|3,539||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67484)||2000 RO14|| align=right|14,7|| align=right|2,659|| align=right|0,116|| align=right|10,68|| align=right|4,336||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67485)||2000 RU14|| align=right|13,4|| align=right|3,376|| align=right|0,175|| align=right|8,73|| align=right|6,202||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67486)||2000 RD18|| align=right|15,8|| align=right|2,419|| align=right|0,091|| align=right|4,59|| align=right|3,763||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67487)||2000 RQ19|| align=right|15,9|| align=right|2,191|| align=right|0,152|| align=right|7,44|| align=right|3,243||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67488)||2000 RM20|| align=right|15,9|| align=right|2,189|| align=right|0,199|| align=right|6,95|| align=right|3,238||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67489)||2000 RG22|| align=right|16,2|| align=right|2,479|| align=right|0,252|| align=right|2,69|| align=right|3,902||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67490)||2000 RN22|| align=right|16,2|| align=right|2,173|| align=right|0,107|| align=right|4,20|| align=right|3,202||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67491)||2000 RF23|| align=right|16,8|| align=right|2,211|| align=right|0,159|| align=right|5,92|| align=right|3,287||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67492)||2000 RT23|| align=right|15,4|| align=right|2,303|| align=right|0,091|| align=right|3,12|| align=right|3,495||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67493)||2000 RR27|| align=right|15,4|| align=right|2,635|| align=right|0,045|| align=right|2,57|| align=right|4,276||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67494)||2000 RL28|| align=right|15,6|| align=right|2,306|| align=right|0,223|| align=right|4,03|| align=right|3,501||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67495)||2000 RW29|| align=right|16,3|| align=right|2,270|| align=right|0,121|| align=right|8,78|| align=right|3,421||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67496)||2000 RK31|| align=right|14,8|| align=right|2,245|| align=right|0,156|| align=right|5,99|| align=right|3,362||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67497)||2000 RJ33|| align=right|17,2|| align=right|2,156|| align=right|0,205|| align=right|2,42|| align=right|3,165||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67498)||2000 RW39|| align=right|14,8|| align=right|2,394|| align=right|0,082|| align=right|6,90|| align=right|3,703||MBA||2. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67499)||2000 RV41|| align=right|15,7|| align=right|2,337|| align=right|0,086|| align=right|6,50|| align=right|3,571||MBA||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67500)||2000 RM43|| align=right|16,0|| align=right|2,221|| align=right|0,133|| align=right|6,57|| align=right|3,310||MBA||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

*
Seznami asteroidov